Кирилл Михайлович Петро́в:
 Петров, Кирилл Михайлович (род. 1933) — советский и российский биогеограф, профессор СПбГУ.
 Петров, Кирилл Михайлович (род. 1985) — российский актёр театра и кино.